Grieg ist der Familienname folgender Personen: 

 Edvard Grieg (1843–1907), norwegischer Komponist
 Ernst Grieg (1919–2005), deutscher Maler
 Harald Grieg (1895–1972), norwegischer Verleger
 James Alexanderssøn Grieg (1861–1936), norwegischer Zoologe

 Nina Grieg (1845–1935), Frau Edvard Griegs, norwegisch-dänische Sopranistin
 Nordahl Grieg (1902–1943), norwegischer Schriftsteller
 Theodor Grieg (1889–1957), österreichischer Schauspieler und Regisseur

Grieg steht für:
 (4872) Grieg, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Krieg (Begriffsklärung)